Яна Фетт (, ; ) — хорватская теннисистка; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2014).

Спортивная карьера 

В январе 2014 года на юниорском турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии Яна Фетт вышла в финал в в одиночном разряде, уступив российской теннисистке Елизавете Куличковой. В рейтинге юниорского тура Международной федерации тенниса (ITF) Яна Фетт максимально занимала 12-е место, которого она достигла 24 февраля 2014 года. 

В 2015 году Фетт победила на турнире из цикла ITF в Тоёте, обыграв в финале таиландскую теннисистку Луксику Кумкхум.

В 2017 году Яна Фетт впервые участвовала в WTA-туре — на турнире в Хобарте, где в полуфинале проиграла бельгийке Элизе Мертенс. В сентябре того же года она вышла во второй свой полуфинал на турнирах WTA — на турнире в Токио, где одержала свою первую победу над игроком из топ-20 — Кристиной Младенович. В полуфинале Яна проиграла японской теннисистке Мии Като. В 2017 году Фетт достигла своих лучшего результата в мировом одиночном рейтинге — 97-я позиция (12 октября), а в 2018 году наивысшая в парном — 348-я (12 мая).

В 2018 году Фетт сыграла на Открытом чемпионате Австралии, где во втором раунде уступила будущей чемпионке, датчанке Каролине Возняцки, хотя та и проигрывала по ходу третьего сета со счётом 1-5 (общий счёт матча 6-3, 2-6, 5-7).

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (9)

Победы (5) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в парном разряде (10)

Победы (5)

Поражения (5)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Хорватии